Анатолий Алексеевич Федотов (1930 г.- 1995 г.) — советский учёный-металлург, экономист, специалист в области использования твердых отходов в металлургии. Доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» НИТУ "МИСиС". Заслуженный экономист Российской Федерации.

Биография 
Анатолий Алексеевич Федотов родился в 1930 г. в поселке Свобода Воронежской области (ныне г. Лиски) в семье рабочего-железнодорожника. В 1948 г. поступил в Ленинградский кораблестроительный институт, откуда в 1949 г. перевелся на 2 курс Московского института стали, металлургический факультет которого окончил в 1953 году.

С 1953 по I960 г. Федотов А.А. работал в Совете по изучению производительных сил Академии Наук СССР в составе комплексных Дальневосточной и Забайкальской экспедиций и сектора новых металлургических баз, занимался вопросами комплексного технико-экономического обоснования природных ресурсов Дальнего Востока.

В I960 г. Федотов А.А. поступил в аспирантуру на кафедру экономики и организации производства Московского института стали и в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию. Был оставлен для работы на кафедре, где прошел путь от старшего научного сотрудника и старшего преподавателя до профессора. Вся его дальнейшая жизнь была связана с этой кафедрой.

Умер в 1995 году.

Научная и преподавательская деятельность 
Докторская диссертация, которую А.А. Федотов защитил в 1976 г., была посвящена актуальным проблемам ресурсосбережения, экологии, экономической оценке вторичных ресурсов. В результате разработок в области рационального топливо-энергопотребления в металлургии Федотовым А.А. была впервые предложена методика оценки вторичного топлива, признанная практическими и научными работниками.

Большим вкладом Федотова А.А. в экономическую практику являются его работы по определению оптимальных направлений использования твердых отходов в металлургии. Ряд разработок доведены до технических решений, по которым имеется около 10 авторских свидетельств. Две работы отмечены медалями ВДНХ.

Профессор Федотов А.А. в течение ряда лет был заместителем заведующего кафедрой экономики и менеджмента и возглавлял на ней научно-методическую работу. Входил в состав учебно-методического объединения при Министерстве образования РФ. При его непосредственном участии разрабатывались новые учебные планы по экономическим специальностям для рыночных условий. Им написано около 300 печатных работ, в том числе ряд основных глав в учебнике "Экономика чёрной металлургии СССР", который выдержал три переиздания.

Признание 
За заслуги в области преподавательской и научной деятельности в 1992 г. А.А. Федотову было присвоено почётное звание «Заслуженный экономист РФ».

Источники 
Кафедра экономики и менеджмента МИСиС. — Москва, 2001 г.

Федотов Анатолий Алексеевич. Известия вузов. Чёрная металлургия. 1996 г. № 3. С. 78

Примечания 

Выпускники МИСиСа
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС